Frankfurter Schule kann stehen für:
 Frankfurter Schule, Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern
 Neue Frankfurter Schule, Künstlergruppe
 :Kategorie:Schule in Frankfurt am Main
 Schulen in Frankfurt (Oder)
Siehe auch
 Frankfurter Frauenschule